Personen (achternaam)
 Gail Emms (1977), Brits badmintonster
 John Emms, doorverwijspagina

Pseudoniem
 Emms (rapper), Pseudoniem van Emerson Akachar (1992), Nederlandse rapper

Overig
 V.v. EMMS, Amateurvoetbalvereniging uit Slagharen